.

Bud Smith peut désigner :
 Bud Smith (1975-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Bud Smith (1979-), joueur américain de baseball.